Freak Out (film) van Christian James uit 2004

Muziek:
 Freak Out! (The Mothers of Invention), een album van The Mothers of Invention uit 1966
 Freak Out! (Teenage Bottlerocket), een album van Teenage Bottlerocket
 Freak Out: The Greatest Hits of Chic and Sister Sledge, een album van Chic en Sister Sledge
 Le Freak van Chic uit 1978 (door van het refrein vaak verkeerdelijk "Freak Out" genoemd)
 Freak Out (2 Fabiola), een single van 2 Fabiola uit 1997
 een liedje van Avril Lavigne
 een liedje van Liars